Riedl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harald Udo von Riedl
 Ingrid Riedl
 Rupert Riedl